Trevor Smith (né le  à Ottawa, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour du défenseur Nathan Guenin. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Millionaires de Quesnel || LHCB ||44 ||28 ||19 ||47 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2004-2005 || Lancers d'Omaha || USHL ||60 ||29 ||39 ||68 ||78 ||5 ||3 ||1 ||4 ||2 
|-
|2005-2006 || Université du New Hampshire || NCAA ||39 ||10 ||10 ||20 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Université du New Hampshire || NCAA ||39 ||21 ||22 ||43 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||53 ||20 ||17 ||37 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Grizzlies de l'Utah || ECHL ||22 ||11 ||14 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||76 ||30 ||32 ||62 ||40 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
|2008-2009 || Islanders de New York || LNH ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||77 || 21 || 26 || 47 || 73 || 5  ||1 || 2 || 3 || 2 
|-
|2010-2011 || Crunch de Syracuse || LAH || 35 || 12 || 15 || 27 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 33 || 8 || 8 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 64|| 26|| 43|| 69|| 70|| 17|| 5|| 10|| 15|| 20
|-
| 2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 16|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 75 || 23 || 31 || 54 || 64 || 15 || 5 || 8 || 13 || 9
|-
| 2012-2013 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Marlies de Toronto||LAH||24||10||16||26||10||14||3||8||11||2
|-
| 2013-2014||Maple Leafs de Toronto||LNH||28||4||5||9||4||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Marlies de Toronto||LAH||8||2||3||5||12||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Maple Leafs de Toronto||LNH||54||2||3||5||12||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 || CP Berne || LNA || 17 || 3 || 2 ||5 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 74 || 14 || 35 || 49 || 47 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||66 ||17 ||26 ||43 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH ||51 ||9 ||13 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 

|107||9||11||20||20|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels
2007 : nommé dans l'équipe d'étoiles de l'Est de la NCAA

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du CP Berne
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Rampage de San Antonio